Ben Foster (1980) amerikai színész
 Ben Foster (1983) angol labdarúgó